Никола́й Григо́рьев: Григорьев, Николай Борисович (род. 1954) — советский легкоатлет, тренер и преподаватель.
 
 
 Григорьев, Николай Данилович (род. 1939) — советский, российский и чувашский театральный актёр, Народный артист РСФСР.
 Григорьев, Николай Дмитриевич (1895—1938) — советский шахматист.
 
 Григорьев, Николай Константинович (митрополит Нектарий; 1902—1969) — епископ Русской православной церкви.
 Григорьев, Николай Матвеевич (1866—?) — русский художник.
 
 
 Григорьев, Николай Петрович (1822—1886) — петрашевец, поручик.
 Григорьев, Николай Тимофеевич (1878—1933) — советский политический деятель.